Rakovič oder Raković ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Raković (* 1968), serbischer Leichtathlet
 Ermin Rakovič (* 1977), slowenischer Fußballspieler
 Luka Raković (* 1988), kroatischer Handballspieler
 Nenad Raković (* 1986), serbischer Eishockeyspieler

siehe auch: Rakowitz, Rakowitsch, Rakovica, Rakovice